Kolumbija
 Chicamocha (rijeka)
 Chicamocha (kanjon)
 NP Chicamocha, nacionalni park